L'appellation « crevette blanche » est un nom vernaculaire ambigu désignant plusieurs espèces de crevettes :
 Fenneropenaeus indicus, la Crevette blanche des Indes ;
 Penaeus vannamei, la Crevette blanche du Pacifique.

Penaeidae
Nom de crustacé ambigu